

Patronyme 

 Joseph Cozza-Luzi (1837-1905), moine basilien, théologien, archéologue et érudit italien ;
 Francesco Cozza (1605-1682), peintre italien baroque ;
 Lorenzo Cozza (1654-1729), cardinal italien ;
 Steven Cozza, né le  à Petaluma, coureur cycliste américain;
 Nicolas Cozza, né le , footballeur français.